Анатолий Ткаче́нко:
 Ткаченко, Анатолий Акимович (1924—1975) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ткаченко, Анатолий Сергеевич (1926—2009) —  советский и российский писатель, редактор, поэт, журналист.